Phú Sơn (Đồng Nai)
 Phú Sơn (Lâm Đồng)
 Phú Sơn (Quảng Nam)
 Phú Sơn (Hanoi)
 Phú Sơn (Bến Tre)
 Phú Sơn (Thừa Thiên-Huế)
 Phú Sơn (Bình Phước)
 Phú Sơn (Nghệ An)
 Phú Sơn (Ninh Bình)
 Phú Sơn (Quan Hóa, Thanh Hóa)
 Phú Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa)
 Phú Sơn (Thanh Hóa, Thanh Hóa)
 Phú Sơn (Bỉm Sơn, Thanh Hóa)